Osoby o tym nazwisku:
 Abdusalom Hasanow – tadżycki bokser
 Churszed Hasanow – tadżycki bokser, olimpijczyk
 Eldar Hasanow – ukraiński szachista
 Hikmət Həsənov – azerbejdżański generał
 Samir Hasanow – ukraiński piłkarz